Santagiuliana – cognome italiano
 Alfonso Santagiuliana – calciatore italiano
 Ildebrando Santagiuliana – scrittore e storico italiano
 Tullio Santagiuliana – scrittore e storico italiano